Кубок России по международным шашкам среди женщин 2013 года в молниеносной программе проходил одновременно с мужским турниром 21 февраля в г. Ишимбае, Башкортостан.

В турнире приняло участие 14 шашисток (1 международный гроссмейстер, 1 гроссмейстер России, 1 международный мастер, 3 мастера спорта). Играли по швейцарской системе 7 туров. Победила действующая чемпионка мира среди женщин по блицу МС Айгуль Идрисова (Башкортостан) — 11 очков. Серебро у ММ Ирина Платонова (Саха (Якутия)) — 9 очков. На балл отстали шесть участниц: Регина Аюпова, Юлия Валеева, Ангелина Попова, Алия Аминова, Азалия Сагитова и Елена Мильшина. По лучшему коэффициенту бронзовая медаль завоевала кмс Регина Аюпова (Башкортостан).

Главная судейская коллегия 

Главный судья — арбитр ФМЖД Мельников, Александр Павлович

Главный секретарь — арбитр ФМЖД Ишимбаев, Ринат Сахиуллович

Из Регламента 
Контроль времени: 5 минут на партию + 3 сек. на ход каждому участнику.

Распределение мест производится по количеству набранных очков, набранными участниками соревнований.
В случае равенства очков применяются следующие критерии:
1) коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учёта наибольшего и наименьшего результатов);
2) усеченный коэффициент Солкофа (сумма очков, набранных соперниками, без учёта наименьшего результата);
3) сумма очков, набранных соперниками, без учёта 2-х наименьших результатов;
4) сумма очков, набранных соперниками, без учёта 3-х наименьших результатов и т. д.

Результат по итогам молниеносной программы является 5-м коэффициентом для быстрой программы Кубка.

Турнирная таблица 
Легенда.
К1, К2 — коэффициенты

В графе со знаком / первое число — номер соперника, второе — результат (0,1,2).

2013 год в шашках
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
Кубок России по международным шашкам
События 21 февраля
2013 год в Башкортостане
Февраль 2013 года
Спорт в России в 2013 году